Ballarò steht für

 Ballarò (Fernsehsendung), eine Informationssendung des italienischen Fernsehsenders Rai Tre
 Ballarò (Palermo), einen Markt in Palermo.